Pterolichidae  — семейство перьевых клещей (Pterolichoidea) из отряда . Встречаются повсеместно. Клещи с плотным и относительно крупным телом разнообразной формы. 
Обнаруживаются в очинах контурных перьев разнообразных околоводных и наземных птиц различных отрядов. Покровы тела сильно хитинизированы.

Систематика 
Впервые группа Pterolichidae была выделена в 1884 году под названием   Pterolicheae. 5 подсемейств, около 100 родов, 325 видов .
 
  
  
  
   
  
  
   
   
   
  
  (около 100 родов)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
   
   
  
 Pterolichidae incertae sedis

Примечания

Литература 
 
 Mironov, S. V.; Pérez, T. M.; Palma, R. L. 2009: A new genus and new species of feather mite of the family Pterolichidae (Acari: Astigmata) from Gallus gallus (Galliformes: Phasianidae) in the Galápagos Islands. Acarina, 17: 57–64.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Pterolichidae

Astigmata
Семейства паукообразных
Паразиты птиц